Станислав Бондарев: Бондарев, Станислав Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Бондарев, Станислав Юрьевич (род. 1988) — российский регбист.